Les Atoposauridae forment une famille éteint de petits reptiles crocodyliformes néosuchiens semi-aquatiques, créé par le paléontologue français Paul Gervais en 1871.

Le nombre de genres regroupés dans ce taxon a fortement varié avec le temps, avant d'être sensiblement réduit lors d'une synthèse phylogénétique réalisée par Jonathan P. Tennant, Philip D. Mannion et Paul Upchurch en 2016, qui ne retiennent que trois genres (cinq espèces) et qui placent les Atoposauridae comme un clade basal au sein des Neosuchia.

Toutes ces espèces ne sont connues qu'en Europe occidentale (France et Allemagne) dans le Jurassique supérieur (Kimméridgien et Tithonien inférieur), à une période estimée entre  (millions d'années).

Liste des genres et espèces 
  Atoposaurus
  A. oberndorferi
  A. jourdani
  Alligatorellus
  A. beaumonti
  A. bavaricus
  Alligatorium
  A. meyeri

Genres précédemment classés parmi les Atoposauridae 
  Brillanceausuchus, classé comme un Paralligatoridae
  Theriosuchus, polyphylétique, formant deux groupes de néosuchiens évolués
  Aprosuchus
  Hoplosuchus
  Knoetschkesuchus
  Karatausuchus
  Montsecosuchus
  Pachycheilosuchus

Description 
Ce sont des Crocodyliformes de très petite taille avec une longueur totale entre , dont  pour la longueur du crâne.

Classification

Position des Atoposauridae au sein des Crocodylomorpha

Cladogramme des Atoposauridae

Cladogramme de Tennant  (2016)

Cladogramme de Buscalioni et Sanz (1990)

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Crocodylomorpha
 Neosuchia

Crocodyliforme préhistorique 
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique supérieur
Paléontologie en France
Paléontologie en Allemagne
Taxon fossile décrit en 1871